В парному розряді жіночого тенісного турніру Waikoloa Championships 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Тіна Кріжан і Катарина Среботнік виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Ніколь Пратт 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Елс Калленс /  Ніколь Пратт (фінал)
 Тіна Кріжан /  Катарина Среботнік (чемпіонки)

 Рейчел Макквіллан /  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Емі Фрейзер /  Каті Шлукебір (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Waikoloa Championships